North Ferriby United AFC (celým názvem: North Ferriby United Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve vesnici North Ferriby v nemetropolitním hrabství East Riding of Yorkshire. Založen byl v roce 1934. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Grange Lane s kapacitou 2 700 diváků.

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 1× )
 2014/15
 East Riding Senior Cup ( 19× )
 1970/71, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1990/91, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 1997/98, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 FA Trophy
 Vítěz: 2014/15
 FA Vase
 Finále: 1996/97

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1969–1971: Yorkshire Football League (Division Two)
 1971–1973: Yorkshire Football League (Division One)
 1973–1974: Yorkshire Football League (Division Two)
 1974–1982: Yorkshire Football League (Division One)
 1982–1985: Northern Counties East League (Division One North)
 1985–1986: Northern Counties East League (Division One)
 1985–2000: Northern Counties East League (Premier Division)
 2000–2005: Northern Premier League (Division One)
 2005–2013: Northern Premier League (Premier Division)
 2013–2015: Conference North
 2015–2016: National League North
 2016–2017: National League
 2017–2018: National League North
 2018– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1934